Шлее:
 Санина-Шлее, Валентина Николаевна (1899—1989) — американская художница по костюмам, актриса и дизайнер.
 Шлее-Люстиг, Мария Матвеевна (1857—1928) — русский врач, педагог, благотворитель.

См. также 
 Шлай